Twisted Metal puede hacer referencia a:
Twisted Metal (serie), una serie de juegos de vídeo, modo vehicular combatir publicado por Sony Computer Entertainment.
 Twisted Metal, videojuego de lucha de vehículos desarrollado por SingleTrac, producido por Sony entertainment.
 Twisted Metal 2, segundo y más exitoso juego en el combate con vehículos serie Twisted Metal.
 Twisted Metal III, videojuego de lucha contra vehicular desarrollado y publicado por 989 Studios para PlayStation. 
 Twisted Metal 4, videojuego de lucha contra vehículos desarrollado por 989 Studios.
 Twisted Metal: Black, encarnación de PlayStation 2 de la serie Twisted Metal.
 Twisted Metal: Small Brawl, juego de combate vehicular para PlayStation. 
 Twisted Metal: Head-On, un videojuego desarrollado por Incognito Entertainment y publicado el 24 de marzo de 2005 para la PSP y 5 de febrero de 2008 para la PS2.
 Twisted Metal (videojuego de 2012), octava entrega en la serie del mismo nombre.